Böddenstedt bezeichnet:
 Böddenstedt (Salzwedel), Ortsteil der Stadt Salzwedel, Altmarkkreises Salzwedel, Sachsen-Anhalt
 Böddenstedt (Suderburg), Ortsteil von Suderburg, Landkreis Uelzen, Niedersachsen

 Böddenstedt (Adelsgeschlecht), ehemaliges lüneburgisch-mecklenburgisches Adelsgeschlecht

Siehe auch
 Bodenstedt